Juan García é um nome de origem espanhola e pode significar:

Juan García Postigo (1982 - ), ator e modelo espanhol.
Juan García Oliver (1901 - 1980), anarquista espanhol.
Juan García Esquivel (1918 - 2002), pianista e compositor mexicano.
Juan García Rodríguez (1948 - ), bispo católico cubano.
Juan Pujol García (1912 - 1988), agente secreto espanhol.
Juan García de Loaysa (1478 - 1546), frade dominicano espanhol.

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos